Picnic kan syfta på:

 Picnic (pjäs) – en pjäs från 1953 av William Inge
 Picnic – en amerikansk romantisk dramakomedifilm baserad på pjäsen från 1955, se Utflykt i det gröna
 Picnic (film) – en TV-film från 1986

Se även 
 Picknick